

События

Политика 
 884 (2 год И-вана II) — В Чжоу прибыли люди из Шу и Люй и поднесли нефрит, совершили жертвоприношение Хуанхэ.
 Верховным жрецом Амона стал Смендес (III), сын Осоркона I.
 Царём Ассирии стал Ашшурнацирапал II, сын Тукульти-Нинурты II.
 Амврий стал 6-м царём Израильского царства. Правил в 884—873 до н. э.

Астрономические события 
 6 января — частное солнечное затмение. Максимальная фаза составляла 0.7104.
 4 июня — частное солнечное затмение. Максимальная фаза составляла 0.2069.
 3 июля — частное солнечное затмение. Максимальная фаза составляла 0.6894.
 27 ноября — частное солнечное затмение. Максимальная фаза составляла 0.8389.

Скончались 
 884 — Умер верховный жрец Амона Иулот.
 884 (или 883) — Умер царь Ассирии Тукульти-нинурта II, ему наследовал сын Ашшур-нацир-апал II.

См. также

Примечания